Promontory (engl. ‚Vorgebirge, Landzunge‘) steht für:
 
 Promontory Mountains, Bergkette in Utah, Vereinigte Staaten
 Promontory Summit, Pass in Utah, Vereinigte Staaten (wo die erste transkontentiale Eisenbahnstrecke der USA fertiggestellt wurde)
 Promontory (Hochhaus) in Victoria, der Hauptstadt von British-Columbia, Kanada
 Promontory (Lied), Lied im Soundtrack des Films Der letzte Mohikaner, siehe The Gael

Siehe auch:
 Promontorium
 Promontory Point
 Vorgebirge